Zawody pucharu świata w biathlonie w Hochfilzen były drugimi w sezonie 2009/2010 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 11 – 13 grudnia. Rywalizowano w sprincie, biegu na dochodzenie oraz biegu sztafetowym.

Pierwszego dnia odbyły się biegi sprinterskie. Najpierw Szwedka Anna Carin Zidek, zwyciężyła bieg na 7,5 km, pokonując Szwedkę Helenę Jonsson oraz Rosjankę Olgę Zajcewą, zaś trzy godziny później najlepszy okazał się Norweg Ole Einar Bjørndalen, który pokonał Rosjan Nikołaja Krugłowa oraz Jewgienija Ustjugowa. Reprezentant „kraju fiordów” odniósł 90 zwycięstwo w biathlonowym PŚ  .

Drugi dzień to bieg na dochodzenie. Konkurencję tę u kobiet wygrała reprezentantka Szwecji Helena Jonsson. Okazała się lepsza od Rosjanek Swietłany Slepcowej oraz Olgi Zajcewej. Wśród panów najlepszy okazał się Norweg Emil Hegle Svendsen, który na mecie wyprzedził Austriaka Simona Edera oraz Norwega Ole Einara Bjoerndalena .

Ostatniego dnia rozegrane zostały biegi sztafetowe. Wśród kobiet tryumfowały Rosjanki, które pokonały Francuzki i Szwedki. U mężczyzn pierwsze miejsce zajęli Austriacy, którzy wyprzedzili Rosjan i Niemców.

Program zawodów

Zestawienie zwycięzców

Mężczyźni

Kobiety

Sprinty - 11.12.2009

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 137 biathlonistów. Podczas biegu wycofali się  Athanassios Tsakiris oraz  Kleanthis Karamichas.

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszono 122 zawodniczki. Na starcie wycofała się  Inna Suprun, a biegu nie ukończyły  Diana Rasimovičiūtė i  Sandra Keith.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi na dochodzenie - 12.12.2009

Mężczyźni 

Do zawodów zakwalifikowało się 60 zawodników. Na starcie wycofał się  Peter Dokl
Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodników

Kwalifikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zakwalifikowało się 60 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Ludmiła Ananko,  Ołena Pidhruszna,  Liu Xianying,  Veronika Zvaricova,  Wałentyna Semerenko,  Oksana Chwostenko i  Krystyna Pałka.
Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwadzieścia zawodniczek

Kwalifikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sztafety

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszono 25 sztafet. Przed startem wycofała się .
Wyniki:

Kwalifikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszono 24 sztafety. Nikt nie wycofał się z wyścigu.
Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Przypisy 

Puchar Świata w biathlonie 2009/2010
2009 w Austrii
Biathlon w Austrii